Region Południowo-Zachodni (Burkina Faso)
 Region Południowo-Zachodni (Kamerun)
 Region Południowo-Zachodni (Rumunia)